Cangur gris de l'Est (Macropus giganteus)
 Cangur gris de l'Oest (Macropus fuliginosus)